Tetrapleura kan syfta på:

 Tetrapleura (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Tetrapleura (växter) – ett släkte av växter